Krążowniki typu Diana – seria trzech rosyjskich okrętów klasy krążowników pancernopokładowych z początku XX wieku, a także nazwa głównego okrętu typu. Nazywane są też w niektórych źródłach typem Pałłada. Najbardziej znanym okrętem tego typu jest zachowana do dziś jako okręt-muzeum "Aurora".

Historia 
Krążowniki typu Diana zaprojektowane i zbudowane były w Rosji w ramach programu rozbudowy floty z 1895, z przeznaczeniem do zwalczania komunikacji morskiej potencjalnych przeciwników, zwłaszcza na Pacyfiku. Według klasyfikacji rosyjskiej, były to krążowniki I rangi. Zbudowano trzy okręty tego typu, w Petersburgu ("Diana" i "Pałłada" w stoczni Galiernyj Ostrowok, a "Aurora" w Nowym Admiraltiejstwie). Otrzymały one nazwy bogiń z mitologii greckiej i rzymskiej: Diany, Pallas Ateny i Aurory.

Uwaga: daty w kalendarzu juliańskim 

Krążowniki typu Diana nie były oceniane jako udany typ. W porównaniu z innymi dużymi krążownikami pancernopokładowymi zamówionymi później przez Rosję za granicą z przeznaczeniem dla służby na Oceanie Spokojnym ("Wariag", "Askold", "Bogatyr"), okręty typu Diana miały za słabe uzbrojenie jak na swoją wielkość oraz zbyt niską prędkość, na skutek nieoptymalnych linii teoretycznych kadłuba i stosunkowo słabych maszyn. Stanowiące większość artylerii działa 75 mm były mało skuteczne przeciw większym okrętom. Przy tym, na skutek przeciągnięcia się budowy okrętów, weszły one do służby równocześnie z wymienionymi nowocześniejszymi jednostkami. Ocenia się jednak, że sama koncepcja dużych krążowników pancernopokładowych była chybiona z powodu ich niewielkiej odporności, a doświadczenia wojny rosyjsko-japońskiej wykazały znacznie większą przydatność niewiele większych i droższych krążowników pancernych. Z kolei japońskie krążowniki pancernopokładowe były na ogół mniejsze i szybsze, a przy tym lepiej uzbrojone od typu Diana. Uzbrojenie okrętów typu Diana zostało wzmocnione dopiero przed I wojną światową.

Służba 
Wszystkie trzy okręty służyły w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905. W chwili wybuchu wojny, "Diana" i "Pałłada" znajdowały się w bazie Port Artur i następnie uczestniczyły w jego obronie oraz bitwie na Morzu Żółtym, po której "Diana" została internowana w Sajgonie. "Pałłada" została zatopiona 20 grudnia 1904 w Port Artur przez japońską artylerię, po czym została podniesiona przez Japończyków i była używana w japońskiej flocie jako okręt szkolny pod nazwą "Tsugaru" do 1922. 

"Diana" w 1906 wróciła na Bałtyk, gdzie była używana przez Rosjan. W latach 1915-1916 podczas remontu została przezbrojona w 10 dział 130 mm. Po rewolucji, używana przez władzę radziecką. Od maja 1918 w rezerwie w Kronsztadzie, w 1922 złomowana.

"Aurora" wzięła udział w bitwie pod Cuszimą 27-28 maja 1905, w której zdołała uniknąć zniszczenia, po czym została internowana w Manili. W 1906 wróciła na Bałtyk. W 1917 roku "Aurora" wzięła znany udział w komunistycznej rewolucji październikowej. Obecnie jest zachowana (w znacznym stopniu zrekonstruowana) jako okręt-muzeum w Petersburgu.

Dane techniczne 

 wyporność - 6897 ton
 wymiary: długość/ szerokość / zanurzenie: 126,8 / 16,8 / 6,6 m
 siłownia: 24 kotły parowe, opalane węglem; 3 maszyny parowe potrójnego rozprężania; 3 śruby napędowe; moc: 11900 - 13100 KM
 prędkość maksymalna: 19 węzłów 
 zasięg: 3700 Mm przy prędkości 10 w.
 załoga: 559 ludzi (później zwiększona)

 uzbrojenie od 1902
 8 dział kalibru 152 mm L/45
 24 działa 75 mm
 8 dział 37 mm
 3 stałe wyrzutnie torpedowe kaliber 381 mm

 uzbrojenie od 1909 ("Aurora") / 1913 ("Diana")
 10 dział kalibru 152 mm 
 20 dział 75 mm
 2 działa 37 mm
 3 stałe wyrzutnie torpedowe kaliber 381 mm

 uzbrojenie "Aurory" od 1915
 14 dział kalibru 152 mm 
 4 działa 75 mm przeciwlotnicze
 3 stałe wyrzutnie torpedowe kaliber 381 mm

 pancerz:
 pokład pancerny grubości 38 mm (poziomy) - 63 mm (skosy).
 wieża dowodzenia - 51 - 152 mm
 masa opancerzenia - 707 t

Rosyjskie krążowniki
Rosyjskie krążowniki z okresu I wojny światowej
Rosyjskie krążowniki z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
Diana